La División de Honor de waterpolo es la competición más importante de waterpolo entre clubes de España. Organizada por la Real Federación Española de Natación.

Historial

Campeonato de España (1912-1973)

Palmarés 
 40 títulos: Club Natació Barcelona
 1 título: Club Natació Atlètic Barceloneta
 1 título: Club Natació Montjuïc

Enlaces externos 
 Real Federación Española de Natación